Porterville – miasto w USA, w stanie Kalifornia
 Porterville – miasto w Republice Południowej Afryki
 Porterville – singel Creedence Clearwater Revival